Перхина — название населённых пунктов:

Россия 
 Перхина — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Перхина — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.